Хеми́р () — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Хемир.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Руйдер (بخش رویدر)
Численность населения шахрестана на 2006 год оставляла 47 545 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана